Князь Александр Иванович Лобанов-Ростовский (1754—1830) — генерал-майор русской императорской армии, родоначальник старшей линии Лобановых-Ростовских, продолжающейся до нашего времени.

Старший из трёх сыновей князя Ивана Лобанова-Ростовского от брака с княжной Екатериной Куракиной, племянницей царедворца Никиты Панина. Из-за внешнего несходства с отцом в обществе ходили слухи, что братья Александр, Дмитрий и Яков Ивановичи стали плодом связи княгини со слугой-калмыком.

Возможно, по этой причине князь Лобанов подчёркивал своё происхождение от Рюрика. По сведениям П. В. Долгорукова, прибыв в Ростов Великий, напомнил городничему, что он старший потомок ростовских удельных князей, и потребовал встречать его у городских ворот при звоне всех колоколов. Эта выходка вызвала неодобрение императорского двора.

В 1797 г. был избран московским губернским предводителем дворянства, в сентябре 1800 г. отстранён от должности указом Павла I по причине «неосновательности». Судя по письмам А. Я. Булгакова, был большим любителем бильярда и крайне раздражался, проигрывая партию. После смерти в 1819 г. жены Анны Никифоровны (урождённой Масловой, по более достоверным источникам Мосоловой), женился вторично, но больше детей не имел.

Резкий и взбалмошный характер князя Лобанова не позволил ему сделать такую блистательную карьеру, какую сделали младшие братья. Признаком дурного настроения князя для домочадцев было то, что он начинал бродить по дому, насвистывая мелодию Turlututu, chapeau pointu. Похоронен подле родителей в Знаменской церкви Новоспасского монастыря.

Дети 
От первого брака с племянницей воронежского губернатора, Аграфеной Никифоровной Масловой (12.06.1762—13.08.1817), получившей в приданое имение в селе Алексеевское Воронежского уезда, оставил троих сыновей и пять дочерей: две Екатерины, одна из них родилась 24 июля 1792 года, Варвара, Анастасия (жена С. Е. Ляпунова) и Прасковья (жена А. В. Новосильцева). Сыновья его следующие:
 Лобанов-Ростовский, Алексей Александрович (1787—1848), сенатор, рязанский губернатор
 Лобанов-Ростовский, Иван Александрович (1788—1869), сенатор, действительный тайный советник
 Лобанов-Ростовский, Борис Александрович (1794—1863), камергер, воронежский предводитель дворянства, отец министра иностранных дел

Примечания 

Московские губернские предводители дворянства
Генерал-майоры (Российская империя)
Похороненные в Новоспасском монастыре
Александр